{{Infobox Bande dessinée
 | charte               = histoire
 | titre                = Chin-Chin
 | titre original       =
 | titre autre          = 
 | série                = Tif et Tondu
 | numéro               = 17
 | image                = 
 | légende              = 
 | dessin               = 
 | scénario             = 
 | auteur               = Fernand Dineur
 | couleur              = 
 | assistant            = 
 | genre                = 
 | thèmes               = 
 | personnages          = 
 | lieu                 = 
 | époque               = 
 | langue               = Français
 | pays                 = 
 | éditeur              = 
 | collection           = 
 | prépublication       = Héroïc-Albums
 | première publication =  dHéroïc-Albums | support              = 
 | périodicité          = 
 | ISBN                 = 
 | nombre de pages      = 
 | nombre d'albums      = 
 | adaptation           = 
 | album précédent      = 
 | album suivant        =
 | divers               =  
}}Chin-Chin est la dix-septième histoire de la série Tif et Tondu de Fernand Dineur. Elle est publiée pour la première fois dans le  dHéroïc-Albums.

Univers

Résumé 
Ma-Tu-Fu, le gourou d'un village chinois, cherche à garder sous sa coupe la population affamée. Il annonce que la prospérité reviendra avec le premier homme qui franchira le pont. Ce seront Tif et Tondu, égarés alors qu'ils recherchaient le domaine d'un vieil ami.

Ma-Tu-Fu accueille les deux "envoyés des dieux" et leur annonce que les villageois, désespérés, les tueront sans doute le lendemain en constatant qu'ils n'ont pas accompli de miracle. Tif incapable de dormir, découvre dans la nuit que leur hôte possède une cave secrète remplie de provendes. Après avoir brièvement pensé s'approprier ce trésor (Tif a faim!), les deux amis parlent au domestique de Ma-Tu-Fu, qui avertit aussitôt le conseil du village. Ma-Tu-Fu qui volait depuis des années l'aide internationale américaine, est condamné à manger l'infâme soupe de nénuphars qui tenait lieu de repas à ses victimes.

Tif et Tondu sont invités à rejoindre le conseil pour redresser le village, qui redevient prospère. Mais un jour, Ma-Tu-Fu amaigri, s'échappe en se glissant entre ses barreaux, et va prévenir son allié Tatass-Baba, chef d'une bande de bandits Tatars. Heureusement prévenus, Tif et Tondu organisent un piège. La lutte est rude. Vaincu, Tatass-Baba se croit trahi par Ma-Tu-Fu. Dans leur bagarre, les deux criminels se jettent dans un précipice.

Tif et Tondu préfèrent finalement partir à présent qu'ils ont les montures des bandits. Pour les remercier, on leur offre d'anciens instruments de musique qui leur garantiront un voyage agréable.

Personnages 
 Tif et Tondu
 Ma-Tu-Fu, prêtre voleur
 Son domestique (dit "le boy")
 Tatass-Baba

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Héroïc-Albums
Histoire publiée pour la première fois en 1949